Turniej o Brązowy Kask 1994 – zawody żużlowe, organizowane przez Polski Związek Motorowy dla zawodników do 19. roku życia. W sezonie 1994 rozegrano dwa turnieje półfinałowe oraz finał.

Finał 
 18 września 1994 r. (niedziela), Piła

Uwaga: Tomasz Słowiński i Dominik Żebrowski zastąpili Pawła Staszka i Roberta Dadosa
Uwaga: Jacek Pionke jako rezerwa toru (poza konkursem)

Bibliografia 
 

1994
1994 w sporcie żużlowym
1994 w polskim sporcie